Vålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Vålsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (22,9 ha)
Södra Vålsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (34,7 ha)
Vålsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun och Rättviks kommun,  (74,7 ha)
Vålsjön (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (34,9 ha)
Vålsjön (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (9,66 ha)
Vålsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (4,75 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn